Metempsicose (gr. μετεμψύχωσις, meta "além de", psiquê "alma") é o termo genérico para transmigração ou teoria da transmigração da alma, de um corpo para outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Era uma crença amplamente difundida na Pré-história e na Antiguidade, sendo encontrada entre os egípcios, gregos, romanos, chineses e na Índia, etc.. Entre os budistas tibetanos essa migração é possível, embora muito rara (os budistas descrevem várias formas de reencarnação, sob vários contextos diferentes). Os esquimós e outros povos mantém a mesma convicção. 

O termo é encontrado em Pitágoras e Platão. Acredita-se que Pitágoras aprendeu seu significado com os egípcios, que por sua vez aprenderam com os indianos. A problemática desse raciocínio é a divergência entre as crenças. Platão e os indianos não acreditavam na metempsicose. Utilizavam o termo na ausência de outro como sinônimo de reencarnação. Já os egípcios, estes sim, acreditavam na metempsicose (como ela é descrita aqui). Dessa maneira, sendo o termo grego, há polêmica quanto ao seu significado.

Por outro lado, a Doutrina Espírita opõe-se à doutrina da metempsicose, pois a transmigração da alma do homem para o animal implicaria na ideia de retrogradação evolutiva, o que entra em desacordo com um dos principais pontos da doutrina, que diz que o espírito apenas progride, nunca retrocede ou involui.

Críticas 
Tomás de Aquino, no Capítulo LXXXII de sua Suma Contra os Gentios, descreve uma crítica contra a teoria da metempsicose, a partir da demonstração de que a alma dos animais racionais é diferente da alma dos animais brutos.

Ver também 
Glossário teosófico
Chave para a teosofia

Ligações externas 

 "Metempsicose" (metempsychosis), no Merriam-Webster Dictionary 
 “Metempsicose” (metempsychosis), no Skeptic's Dictionary 
 Spinelli, Miguel. A tese pitagórico-platônica da metempsicose enquanto "teoria genética" da antiguidade. Revista Educação e Filosofia. Uberlândia, v. 27, n. 54 (2013), p. 731-754
 Soares Pereira, A. Balbino. A Teoria da Metempsicose Pitagórica. Universidade de Brasília (Dissertação), 2010
 Uma visão espírita da Metempsicose

Conceitos religiosos
Hinduísmo
Platão
Pitagóricos
Cristianismo esotérico
Teosofia
Filosofia

it:Reincarnazione#Reincarnazione in filosofia